Àcid treonucleic, un àcid nucleic artificial abreujat com a TNA
 Total Nonstop Action Wrestling